Le détachement est une notion philosophique et religieuse.
Le détachement est synonyme du modus ponens en logique.
Un détachement est une unité militaire plus petite qu'un bataillon, soit détachée provisoirement du bataillon, soit constituant une unité permanente.
Un détachement de corps (en allemand : ) était une unité militaire de l'Armée de terre (Heer) de la , une formation d'infanterie de la taille d'une division, pendant la Seconde Guerre mondiale.
En géologie, un détachement est une faille.
Le détachement 101 était une unité de l'.
Le détachement Valmy est un groupe d'action armé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le détachement de Légion étrangère de Mayotte est une petite unité de la légion étrangère.
Le détachement spécial 88 est une unité antiterroriste indonésienne.
Le détachement International des Vipères Assassines est une organisation criminelle inventée par Quentin Tarantino.
Le Détachement féminin rouge est un film chinois de propagande pour la révolution culturelle.

Droit du travail et de la fonction publique
Le détachement est une notion juridique qui désigne la situation d'un salarié que son employeur met à disposition d'une autre entreprise sans lien juridique avec la sienne.
 travailleur détaché en droit de l'Union européenne
 détachement dans la fonction publique française